Kiuru ist die finnische Bezeichnung für die Feldlerche und ein Familienname.

Namensträger 
 August Kiuru (1922–2009), finnischer Langläufer
 Krista Kiuru (* 1974), finnische Politikerin
 Pauli Kiuru (* 1962), finnischer Triathlet
 Tami Kiuru (* 1976), finnischer Skispringer

Familienname
Finnischer Personenname